

Patronyme 

 Auguste Rigon, artiste peintre français ;

 Davide Rigon, pilote automobile italien ;

 Francis Rigon, cycliste français ;

 Charles Rigon, frère du précédent, également cycliste.

Voir aussi 

 Cheval-Rigon,  hameau situé sur le territoire de la commune de Ferrières-sur-Sichon.